Die Netball-Weltmeisterschaft 1991 war die achte Austragung der Weltmeisterschaft im Netball. Die Weltmeisterschaft wurde in Sydney, Australien im Sydney Entertainment Centre erstmals auf Hallenspielfeldern ausgetragen. Im Finale setzte sich Australien mit 53:52 gegen Neuseeland durch  und konnte sich so die sechste Weltmeisterschaft sichern.

Teilnehmer

Format 
Die Mannschaften wurden in einer Vorrunde in zwei Gruppen aufgeteilt, in der jede Mannschaft jeweils gegen jede andere Mannschaft ein Mal spielte. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen Punkt. Die beiden bestplatzierten der Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die erstmals im Play-Off-System ausgetragen wurde. Die weiteren Mannschaften spielten in einer Halbfinale und Platzierungsspielrunde dann die weiteren Platzierungen aus.

Vorrunde

Gruppe A 
Tabelle

Spiele

Gruppe B 
Tabelle

Spiele

Platzierungsrunde

Halbfinale

Platzierungsspiele

Finalrunde 
In der Finalrunde wurde der Weltmeister ermittelt und dabei folgende Ergebnisse erzielt:

Halbfinale

Spiel um den dritten Platz

Finale

Einzelnachweise 

1991
Sportveranstaltung 1991
Sportveranstaltung in Sydney
Weltmeisterschaft 1991